В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1111 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1111 году

Февраль 
 22 февраля — Рожер I Борса — герцог Апулии и Калабрии (1085—1111)

Март 
 Боэмунд Тарентский — первый князь Таранто (1088—1011), первый князь Антиохии, (1098—1111), один из руководителей первого крестового похода.

Апрель 
 2 апреля —  — княгиня-консорт Оломоуцкая, жена Оты I
 12 апреля 
 Бертольд II — герцог Швабии (1092—1098), первый герцог Церинген (1100—1111)
  — епископ Наумбурга (1091—1111), заложил первый саксонский монастырь Пегау
 17 апреля — Роберт Молемский — католический святой, основатель ордена цистерцианцев.

Октябрь 
 5 октября — Роберт II Фландрский (Иерусалимский) — граф Фландрии (1093—1111), активный участник первого крестового похода
 7 октября — Анна, вторая жена великого князя Киевского Всеволода Ярославича

Ноябрь 
 8 ноября — Оттон II — граф Габсбург (вероятно, первый носитель этого титула) (1082—1111)

Декабрь 
 19 декабря 
 Абу Хамид аль-Газали — исламский богослов и философ персидского происхождения. Он сформулировал теоретические основы суфизма.
  — принцесса, а позднее герцогиня из рода Церингенов, основательница монастыря святого Петра в Шварцвальде

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Анна — половецкая княжна, княгиня-консорт киевская, вторая жена Всеволода Ярославича 
 Бернардо III — последний граф Бесалу (1100—1111)
 Берта Арагонская — королева-консорт Арагона и Наварры (1097—1104), вторая жена Педро I
  — католический святой
 Иорверт ап Бледин — король Поуиса (1075—1103, 1110—1111). Убит
 Кадуган ап Бледин — король Поуиса (1075—1111) Убит.
 Николай III Грамматик или Богобоязненный (Кирдиниат) — константинопольский патриарх (1084—1111)
  — японский учёный
  — епископ Вроцлава (1074—1111)
  — граф Гаэты (1104/1105—1111)
 Сильвестр IV (Маджинульфо) — антипапа (1105—1106)
 Христодул Патмосский — православный святой, почитаемый в лике преподобных.

См. также 
 Список умерших в 1110 году
 Список умерших в 1112 году

1111